La Cooperativa Agropecuaria Limitada de Producción e Industrialización de la Caña de Azúcar (CALPICA) fue una cooperativa industrializadora de azúcar creada por Alfredo Mones Quintela en los años 1950, y que fue adquirida por la compañía CALNU en 1970.

En la actualidad (2007) se ha convertido en una cooperativa de riego para cultivos hortícolas y frutícolas, y su planta industrial se utiliza como depósito de arroz. Su antigua planta se halla ubicada en las cercanías del poblado Mones Quintela, en el departamento de Artigas (Uruguay).

Empresas de alimentación de Uruguay
Cooperativas de Uruguay